Putensen steht für:

 Putensen (Salzhausen), Ortsteil von Salzhausen, Niedersachsen

Personen:
 Gregor Putensen (* 1935), deutscher Politiker (PDS) und Nordeuropawissenschaftler
 Thomas Putensen (* 1959), deutscher Schauspieler und Musiker